Steamboat Island ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Steamboat Island (Chippewa County, Michigan)
 Steamboat Island (Keweenaw County, Michigan)
 Steamboat Island (Minnesota)
 Steamboat Island (Cascade County, Montana)
 Steamboat Island (Sanders County, Montana)
 Steamboat Island (Belknap County, New Hampshire)
 Steamboat Island (Jefferson County, New York)
 Steamboat Island (Oregon)
 Steamboat Island (Texas)
 Steamboat Island (Asotin County, Washington)
 Steamboat Island (Thurston County, Washington)
 Steamboat Island (Dodge County, Wisconsin)
 Steamboat Island (Grant County, Wisconsin)